Friedberg (Beieren)
Friedberg (Hessen)
rijksstad Friedberg
burggraafschap Friedberg
Friedberg (Steiermark)